Qeqertaq Kujalleq bezeichnet:
 Qeqertaq Kujalleq (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertaq Kujalleq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland